al-Midan (, „der Platz“) steht für:

 al-Midan (Aleppo), Stadtteil von Aleppo (Syrien)
 al-Midan (Damaskus), Stadtteil und Stadtbezirk von Damaskus (Syrien)
 al-Midan (Libanon), 2004 gegründete Nichtregierungsorganisation in Libanon
 al-Midan al-Tahrir (, „Platz der Befreiung“), ein großer Innenstadtplatz der ägyptischen Hauptstadt Kairo, siehe Tahrir-Platz
 al-Midan, ägyptisch-US-amerikanischer Dokumentarfilm von Jehane Noujaim aus dem Jahr 2013, siehe The Square (2013)

Siehe auch:
 Majdan